Chéhéry steht für:

 Chéhéry, Ortschaft und ehemalige französische Gemeinde im Département Ardennes
 Chémery-Chéhéry, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Chatel-Chéhéry, französische Gemeinde im Département Ardennes